Cleòfant (metge segle III aC), metge grec del segle III aC
 Cleòfant (metge segle I aC), un metge grec del segle I aC
 Cleòfant,mític pintor grec